char (ჭარ), este cea de-a treizecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴝ : U+10BD
 Mkhedruli și Nuskhuri ჭ : U+10ED

Vezi și 
 ა
 რ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian